Korákou () est une commune dans le district de Nicosie, à Chypre.

Démographie

Évolution historique de la population

Notes et références

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Localité à Chypre
Nicosie